Barentin puede referirse a:

Barentin, comuna del departamento de Sena Marítimo.
Nadia Barentin, actriz.
Charles Louis François de Paule de Barentin, guardia del Ejército de Luis XVI.